Jeanne Romana est une femme de lettres et réalisatrice française. Elle est l'auteure de deux romans, le premier avec Gérald Blancourt en 1996, le second seule en 2010.

Publications
Du côté d'Haïti, avec Gérald Blancourt, L'Amitié par le livre, 1996 – .
Nanon et moi, chevalier de Saint-George, Dagan, 2010 – .

Filmographie
La Valise de talents, court métrage, 2005.
Le Saturnisme, court métrage, 2006.
Yann, moyen métrage, 2007.
Chrysalides, court métrage, 2008.

Réalisatrice française
Romancière française du XXe siècle
Romancière française du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)